Podoroschnoje () ist ein Name russischer Orte:
 Podoroschnoje (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (Forken, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)
 Podoroschnoje (Woronesch), Ortschaft in der Oblast Woronesch

Siehe auch:
 Podoroschnje